Потомок Чингисхана:
 Потомок Чингисхана — повесть Ивана Новокшонова.
 Потомок Чингисхана — фильм режиссёра Всеволода Пудовкина (1928), поставленный по одноимённой повести Ивана Новокшонова.